Marek Kowalczyk – polski farmakolog i neurolog
 Marek Kowalczyk – polski psycholog
 Marek Kowalczyk (ur. 1977) – polski piłkarz
 Marek „Stypa” Kowalczyk (1948–2022) – polski wspinacz, alpinista i taternik

Przypisy